Kristina Mladenovic era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in finale da Petra Kvitová con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (finale)

 Julia Görges (semifinale)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Dar'ja Kasatkina (semifinale)

Wildcard 

  Petra Kvitová (campionessa)
  Anastasija Potapova (secondo turno)

 Elena Vesnina (primo turno)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)

Qualificate 

  Tereza Martincová (primo turno)
  Viktória Kužmová (primo turno)

 Roberta Vinci (secondo turno)
 Elena Rybakina (quarti di finale)

Lucky loser 
  Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2018